Акрополис:

 Акрополис — село в Симферопольском районе Республики Крым.
 Акрополис  — гора, расположена в Национальном парке Крейдл-Маунтин—Лейк-Сент-Клэр на острове Тасмания.
 Ралли Акрополис — одна из самых известных раллийных гонок мира, этап WRC.

См. также 
 Акрополь (значения)